«Аполлон» () — кіпріотський футбольний клуб із Лімасола, заснований 1954 року. Виступає у Першому дивізіоні Кіпру.

Поточний склад

Досягнення 
 Чемпіонат Кіпру (4)
 Чемпіон: 1991, 1994, 2006, 2022.

 Кубок Кіпру (9)
 Володар кубка: 1966, 1967, 1986, 1992, 2001, 2010, 2013, 2016, 2017

 Суперкубок Кіпру (4)
 Володар кубка: 2006, 2016, 2017, 2022

Виступи в єврокубках 

Примітки
 КР: Кваліфікаційний раунд
 ПР: Попередній раунд
 1Р: Перший раунд
 2Р: Другий раунд
 1К: Перший кваліфікаційний раунд
 2К: Другий кваліфікаційний раунд
 3К: Третій кваліфікаційний раунд
 ПО: Раунд плей-оф
 1: Обидва матчі зіграно в Бельгії.
 2: Обидва матчі зіграно в Нідерландах.

Посилання 
  Офіційна сторінка  

Футбольні клуби Кіпру
Футбольні клуби, засновані 1954
Лімасол